Die Gambrinus Liga 2011/12 war die 19. Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie fand vom 29. Juli 2011 bis 12. Mai 2012 mit einer Winterpause vom 6. Dezember 2011 bis 16. Februar 2012 statt. Titelverteidiger war Viktoria Pilsen, das im Vorjahr erstmals den tschechischen Meistertitel gewinnen konnte. Aufsteiger aus der Druhá Liga waren die beiden Prager Traditionsmannschaften FK Dukla Prag und FK Viktoria Žižkov.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

In einem engen Meisterschaftskampf setzte sich schließlich Slovan Liberec durch und wurde Meister vor Sparta Prag und dem Vorjahressieger Viktoria Pilsen. Absteiger waren Bohemians 1905 Prag sowie FK Viktoria Žižkov.

Stadien und Spielorte

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft des FC Slovan Liberec 

* Bořek Dočkal (1/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12